SAEZ steht für:
 Schweizerische Ärztezeitung
 ICAO-Code des Flughafens Buenos Aires-Ezeiza in Argentinien

Saez, Sáez oder Saéz ist der Familienname folgender Personen:

Saez
 Damien Saez (* 1977), französischer Chansonier
 Emmanuel Saez (* 1972), französischer Ökonom
 Mónica Saez (* 1976), spanische Biathletin uns Skilangläuferin

Sáez
 Adrián Sáez (* 1986), spanischer Radsportler
 Alfredo Sáez (* 1958), argentinischer Tangosänger
 Braulio Sáez Garcia (* 1942), spanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Santa Cruz de la Sierra
 Iñaki Sáez (* 1943), spanischer Fußballtrainer
 Irene Sáez (* 1961), venezolanische Politikerin
 Jesús Fernández Sáez, genannt Suso (* 1993), spanischer Fußballspieler, siehe Suso (Fußballspieler)
 Juan Carlos Sáez (* 1991), chilenischer Tennisspieler
 Lorenzo Sáez (* 1969), argentinischer Fußballspieler
 Manuel Sáez (* 1961), spanischer Künstler
 María Dolores Sáez de Ibarra (* 1979), spanische Wasserspringerin
 Olga Sáez Larra (* 1994), spanische Tennisspielerin
 Pablo Sáez Cerpa (* 1978), chilenischer Jazzmusiker, Schlagzeuger und Komponist
 Patxi Saez Beloki (* 1964), baskischer Linguist
 Piru Sáez (* 1983), argentinischer Schauspieler und Rocksänger
 Sebastián Sáez (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Simón Sáez Mérida (* 1928), venezolanischer Historiker und Geograf

Saéz
 Miguel Saéz (* 1975), spanischer Musiker

SAEZ